Sun Goddess bezeichnet:
ein Jazz-Album und ein Song von Ramsey Lewis
ein südafrikanisches Mode-Label